Sainte-Marie-du-Bois kan syfta på:
 Sainte-Marie-du-Bois, Manche
 Sainte-Marie-du-Bois, Mayenne